«Страна Мечты» — мультипликационный сериал, часть четвёртого сезона сериала «Доктор Кто». Впервые продемонстрирован 21 ноября 2009 года через Red Button service, BBC iPlayer и официальный сайт Doctor Who. Телепремьера состоялась 5 декабря на каналах BBC Two и BBC HD.

Сюжет 
В 1947 году Доктор попадает на секретную базу США «Страна Грёз» (Зона 51).

Дополнительно 
В эпизоде «День Луны» следующая инкарнация Доктора снова оказывается в Зоне 51 — в качестве заключённого.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эпизоды с Десятым Доктором